Футбольный клуб «Аттила»:
  — венгерский футбольный клуб из города Мишкольц.
 «Атилла» — советский и молдавский футбольный клуб из города Унгены.